Termin HP ima više značenja.

 Hjulet-Pakard, preduzeće
 Konjska snaga, zastarela jedinica za merenje snage.